

Гуз-Крік — місто, штат Кентуккі
 Гуз-Крік — місто, штат Південна Кароліна